

Geografia 
 Juan Fernández, arcipelago al largo delle coste del Cile
 Juan Fernández, comune del Cile

Persone 
 Juan Fernández, navigatore spagnolo, scopritore dell'arcipelago omonimo
 Juan Fernández Martín (n. 1957), ciclista spagnolo
 Juan Fernández, attore spagnolo
Juan Fernández de Alarcon (n. 1956) – attore originario della Repubblica Dominicana
 Juan Manuel Fernández (n. 1990), cestista argentino
 Juan Fernández de Navarrete, pittore spagnolo
 Juan Ignacio Fernández, calciatore argentino
 Juan Ramón Fernández (n. 1980), calciatore argentino
 Juan Ramón Fernández Robert (n. 1954), cestista spagnolo
 Juan Martín Fernández Otero (n. 1991), calciatore uruguaiano

Note